Als Tonkünstler-Orchester werden und wurden verschiedene österreichische Orchester bezeichnet.
 das Wiener Tonkünstler-Orchester (Vereinsbestand bis 1933),
 das N.S. Wiener Tonkünstler-Orchester (unter diesem Namen seit März 1938, existent seit 1933)
 das daraus hervorgegangene Tonkünstler-Orchester Niederösterreich seit 1945